Sveta Nedelja kan verwijzen naar de volgende Kroatische plaatsen:
 Sveta Nedelja (Zagreb) in de provincie Zagreb
 Sveta Nedelja (Istrië) in de provincie Istrië